Józef Michalski (1834–1893) – polski ksiądz rzymskokatolicki, pisarz, poeta
 Józef Michalski (1889–1947) – polski wojskowy, powstaniec śląski
 Józef Michalski (1911–1998) – polski ksiądz rzymskokatolicki, administrator apostolski
 Józef Michalski (1941–2019) – polski rugbysta i trener